Ícaro puede referirse a:
 Ícaro, un personaje de la mitología griega.
 Ícaro, una mariposa de la familia Lycaenidae.
 Icarus, el cráter de impacto lunar Ícaro.
 (1566) Ícaro, un asteroide Apolo.
 Ícaro, la estrella más lejana detectada.
 Ícaro Voleibol, club español de voleibol.
 Ícaro Air, aerolínea de Ecuador.
 Icaro, álbum de Renato Zero.
 Ícaro, novela de Alberto Vázquez-Figueroa que relata la vida de Jimmy Angel.
 Ícaro, documental sobre el dopaje en el deporte.
Íkaro, canto mágico y sagrado del pueblo shipibo-conibo-xetebo en la Amazonía peruana.